Andrea Stefani (journalist), Albanees journalist.
 Andrea Stefani (schaatser), Italiaans langebaanschaatser.
 Andrea Stefani (scheidsrechter), Italiaans voetbalscheidsrechter.